Lilt est une boisson gazeuse, fabriquée depuis 1975, au Royaume-Uni, par l'entreprise américaine Coca-Cola. Elle est aussi vendue à Gibraltar et en Irlande.

Composition 
La boisson gazeuse Lilt, une marque de la firme Coca-Cola, est composée de sucre, d'arômes artificiels d'ananas, de mangue, de mandarine ou de pamplemousse ainsi que d'édulcorants. La variante sans sucre : « Lilt Zero », est aussi vendue.

Notes et références

Liens externels 
 

Soda
Marque britannique